Я́льгимяэ () — деревня в волости Саку уезда Харьюмаа, северная Эстония. На севере деревня граничит с Тянассильма, на западе с Ванамыйза, на юге с Сауэ и Юкснурме, на востоке с Юулику.

Число жителей 
По данным переписи населения 2011 года в деревне проживали 289 человека, из них 273 (94,5 %) — эстонцы.

В 2000 году в деревне было 199 жителей. По состоянию на 1 января 2018 года в Яльгимяэ было зарегистрировано 278 жителей.

История 
Впервые деревня упоминается в 1241 году в датской поземельной книге под названием «Jalkemætæ». Согласно книге, поселение составляло 6 сох и изначально принадлежала Ивару Тагесену (Ivar Tagesen), датскому политическому деятелю середины XIII века, а затем Герману Футу (Herman Foot), вассалу Ордена меченосцев. Название деревни предположительно происходит из герба Германа Фута, на котором было изображено три ноги ( — след).

Позднее в Яльгимяэ была построена побочная мыза рыцарской мызы Сауэ. 2 февраля 1656 года владелец мызы, Эвольд фон Шаренберг продал её Дитриху фон Капеллу, после чего мыза стала самостоятельной. В деревне находилась пивоварня и кирпичный завод.

С 1821 по 1919 годы мыза принадлежала семье фон Глен. Здесь родились ботаник Пётр фон Глен и основатель Нымме Николай фон Глен.

В 1866 году, во время Эстляндской губернии, на основе земель мызы Яльгимяэ была создана волость Яльгимыэ, которая просуществовала до 1891 и была объединена с волостью Сауэ.

В результате земельной реформы 1920 года в независимой Эстонии, земли мызы стали сельским поселением (). 5 декабря 1945 года, после прихода советской власти, деревня вошла в состав Пяэскюлаского сельсовета, который в 1954 году был объединен с сельсоветами Сауэ и Йыгисоо. В 1977 году Яльгимяэ получила статус деревни.

На территории Яльгимяэ был найден жертвенный камень бронзового века и остатки поселения. Оба объекта находятся под охраной государства.

Транспорт 

В Яльгимяэ останавливается рейсовый автобус №220, следующий из Таллина в Аэспа.

Во время учебного года по рабочим дням в Яльгимяэ останавливаются автобусы местных линий №11, №21, №22 и №23.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сакуская волость